Askola (Finland), een gemeente in Finland
Askola (geslacht), een geslacht van haften